Гавазан:
 Гавазан — средневековая крепость на склонах горы Гейазан.
 Гавазан — уникальный качающийся столп Татевского монастыря.